Tiki Topple est un jeu de société ayant obtenu une récompense Mensa Select lors de l'édition 2008 à Phoenix pour son originalité, son esthétique et sa jouabilité. Créé par Keith Meyers, il est publié par Gamewright.

Liens externes 
  Le site de Gamewright
 

Jeu de société